Блау-Вит () — может означать:

 Блау-Вит (гандбольный клуб)
 Блау-Вит (футбольный клуб)